

Arte militare 
Forza – capacità e potenza militare, insieme di uomini o di mezzi, come esercito, marina e aviazione, Forze armate

Filosofia 
Forza – concetto che, inteso nel senso di causa efficiente, è connesso a quello di movimento e ai suoi effetti quantitativi e qualitativi
Forza (Fortezza) – una delle quattro virtù cardinali

Scienze 
Forza – grandezza fisica definita nel secondo principio della dinamica che indica la sollecitazione a cui è sottoposto un grave (si veda anche campo di forze)
Forza – in chimica è la capacità di reagire di acidi e basi
Forza – in meteorologia è l'indicazione della scala dello stato di agitazione del mare

Veicoli 
La Forza – autovettura di tipo fuoristrada prodotta dalla Rayton Fissore
Honda Forza – famiglia di motoveicoli di tipo scooter prodotti dalla Honda.

Altro 
 Forza – potere coercitivo, negli Stati moderni chiamato monopolio della forza
 Forza – serie di videogiochi di guida
 Forza – componente mistica nella saga cinematografica di Guerre stellari

 La forza – singolo di Elina Netšajeva del 2018
 La Forza – uno degli arcani maggiori dei tarocchi

Pagine correlate
Force (disambigua)
Fortezza (disambigua)

Altri progetti